Anything – singel Blue System wydany w 1997 roku.
 Anything – singel Edyty Górniak wydany w 1999 roku.